DMT může být:

 dimethyl-tereftalát
 dimethyltryptamin
 datum minimální trvanlivosti
 digitální model terénu
 D'mt (království)